

Cinema
Cabin Fever – film del 2002 diretto da Eli Roth
Cabin Fever 2 - Il contagio (Cabin Fever 2: Spring Fever) – film del 2009 diretto da Ti West
Cabin Fever: Patient Zero – film del 2014 diretto da Kaare Andrews
Cabin Fever – film del 2016 diretto da Travis Zariwny

Musica
Cabin Fever – album del 1985 dei The Flying Burrito Brothers
Cabin Fever – album del 1997 di Lenny Breau
Cabin Fever – album del 2002 dei Rasputina
Cabin Fever – mixtape del 2011 di Wiz Khalifa
Cabin Fever – album del 2012 di Corb Lund and the Hurtin' Albertans
Cabin Fever – album del 2016 di Scarlxrd

Televisione
Ricerca febbrile (Cabin Fever) – episodio della quarta stagione di Lost
Si volta pagina (Cabin Fever) – episodio della dodicesima stagione di NCIS - Unità anticrimine